Le Mans este un oraș în Franța, prefectura departamentului Sarthe, în regiunea Pays de la Loire.

Demografie

Vezi și 
 Listă de orașe în Franța

Referințe

Galerie de imagini

Mans